Saint-Lary può riferirsi a diversi comuni francesi:

 Saint-Lary – comune del dipartimento dell'Ariège
 Saint-Lary – comune del dipartimento di Gers
 Saint-Lary-Boujean – comune del dipartimento dell'Alta Garonna
 Saint-Lary-Soulan – comune del dipartimento degli Alti Pirenei